Een optimum is een getalsmatig uitgedrukte, maximale of meest gewenste respons, resultaat, oogst of geval. Een optimum kan worden gekwantificeerd, en in een grafiek worden weergegeven. De grafiek is die van een wiskundige functie, met de getalsmatig uitgedrukte omstandigheid uitgezet op de x-as, en de afhankelijke getalwaarde, inclusief het optimum, op de y-as. De afhankelijke variabele bereikt zijn maximale waarde, de amplitude, als de onafhankelijke variabele (omstandigheid) een optimale waarde heeft.

Onafhankelijke variabelen die afwijken van het optimum zijn "suboptimale" of "ongunstige" omstandigheden. Als de onafhankelijke variabele extreme waarden (minimaal of maximaal) aanneemt, is er mogelijk helemaal geen resultaat: de respons nadert tot 0. De waarde waarbij nog een "goed" resultaat verwacht mag worden, dat wil zeggen een oogst, respons, gevolg of resultaat groter dan 0, heet de tolerantie.

De curve die het verband tussen een onafhankelijke variabele (bijvoorbeeld een milieufactor)) en een afhankelijke variabele (respons van een populatie van een bepaalde soort organismen) weergeeft, heet optimumcurve. In bijzondere gevallen kan deze wiskundig beschreven worden als gausscurve, in termen van (gewogen) gemiddelde en standaardafwijking.

Het begrip optimum en optimale waarde worden in verband met milieufactoren en hun invloed op levensprocessen veel in de biologie, en met name in de planten- en dierfysiologie, ecologie gebruikt.
Ecologie
Fysiologie
Plantenfysiologie